Adrenaline () — дебютный студийный альбом американской альтернативной метал-группы Deftones, выпущенный 3 октября 1995 года на лейблах Maverick Records и Warner Bros. Records. Продюсером альбома выступил Терри Дэйт (известный своими работами с такими исполнителями, как Soundgarden, Limp Bizkit, Soulfly, Pantera, Slayer, Dark Angel и др.), однако продюсированием скрытого трека «Fist» занимался Росс Робинсон. На обложке альбома изображен аспиратор.

Об альбоме 
Ранее группа, c 1988 и до 1994 года, особо серьёзно не приступала к работе над записью своих песен; единственное записанное демо известное среди поклонников группы — это (Like) Linus. После подписания контракта с Maverick Records, осенью 1994 года группа приступила к записи дебютного альбома. Продюсером альбома (как и на последующих трёх) выступил Терри Дэйт, который привнес в музыку группы новые идеи, особенно касающиеся структуры самих песен.

Относительно записи, барабанщик Эйб Каннингем сказал: В то время мы делали первую запись — которая, я думаю, была реально хороша — ты можешь сказать что группа была молода. Мы играли большинство тех песен давно и были рады сделать запись, мы не думали сделать их лучше  Фронтмен группы Чино Морено чувствовал, что альбом был записан «очень быстро»; он исполнил все свои вокальные партии в живую с группой в комнате с помощью ручного микрофона Shure SM58. Терри Дэйт о записи альбома: 

В окончательную версию альбома не вошла ранее записанная композиция «Teething»; вскоре эта песня попала в саундтрек к американскому кинофильму 1996 года под названием «Ворон 2: Город ангелов». Deftones можно заметить в этом фильме — они исполняют эту песню в живую.

Песня «Bored» (которая стала первым синглом группы), по признанию музыкантов, была сочинена за 30 минут, причём самым сложным оказалось записать припев «I get bored!» — Чино Морено никак не мог проорать эту строчку с нужным звучанием. Стивен Карпентер о песне:  После выхода Adrenaline в 1995 году, Чино прокомментировал запись «Bored», сказав следующее:

Рецензии 
Альбом был похвален за новый и инновационный звук и сравнивался с Helmet, Korn, Pantera, Red Hot Chili Peppers и The Smashing Pumpkins, The Cure, Nine Inch Nails и Nirvana. Критик Кэтрин Турман написала в январе 1996 года, что «если это то, во что превращается хэви-металл, то это чертовски хорошо». В 1995 году музыкальный критик Джон Видерхорн из журнала Pulse писал: «Подача в Adrenaline между мелодиями полные мрака и взрывоопасных риффов набрасываются, словно параноидальный сон, пробуждённый шумными соседями. Чёткие и хитроумные ритмы, вокал резонирует подобно ярости и чувственности таким образом, что это похоже на металлическую версию Nirvana». Альбом Adrenaline является важной частью ню-метал-сцены.

Продажи 
В поддержку альбома было выпущено два сингла: «7 Words» и «Bored» (17 декабря 1995 года и 4 апреля 1996 года соответственно). На оба сингла были сняты видеоклипы. Чино является большим поклонником «3вездных войн», и в самом начале клипа на песню «Bored» можно увидеть как Чино стоит у себя дома, а над ним постер с изображением C3PO. Даже в одном из видео-интервью Чино проводит экскурсию по туровому автобусу, и, дойдя до своей кровати, показывает коробку для ланча (). И эта коробка выполнена полностью в теме «3вездных войн».

Изначально альбом не был успешен, но обширные турне и слухи помогли продать 220,000 копий. Альбом получил золотую сертификацию от RIAA 7 июля 1999 года, а 23 сентября 2008 года платиновый сертификат. Альбом продержался 21 недель в чарте Billboard Heatseekers оставаясь на 23 позиции. Когда спросили в чём успех альбома, басист Чи Ченг сказал
 Одно слово — настойчивость. МЫ были вместе почти восемь лет на дороге для двоих — и мы делаем это честно и целостно — как дети

Список композиций

Участники записи 

Deftones
 Чино Морено — вокал
 Стивен Карпентер — гитара
 Чи Ченг — бас-гитара, бэк-вокал
 Эйб Каннингем — барабаны

Производственный персонал
 Терри Дэйт — продюсер, звукорежиссёр, микширование
 Тед Дженсен — мастеринг
 Ульрих Уайлд — звукорежиссёр
 Ким Биггз — арт-директор, дизайн
 Джулия Кэрролл — фотограф
 Рик Косик — фотограф
 Deftones — продюсеры

Чарты и сертификации 

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Adrenaline на discogs.com

Альбомы по алфавиту
Альбомы 1995 года
Альбомы 1990-х годов
Альбомы Deftones
Альбомы Maverick Records
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы альтернативного метала
Альбомы ню-метала
Альбомы постхардкора
Альбомы США
Альбомы на английском языке
Альбомы со скрытыми дорожками
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, спродюсированные Терри Дэйтом